Faraj ist der Familienname folgender Personen:

 Abdessalam Faraj (* 1952 oder 1954–1982), ägyptischer Islamist und radikalislamischer Theoretiker, siehe Muhammad Abd as-Salam Faradsch
 Salman al-Faraj (* 1989), saudi-arabischer Fußballspieler